

Свято-Михайлівський собор — православний храм у місті Житомир
 Свято-Михайлівський собор — православний храм у місті Черкаси

Свято-Михайлівський собор — православний храм у місті Іжевськ, Удмуртія